Touques steht für

 Touques (Calvados), eine französische Gemeinde im Département Calvados
 Touques (Fluss), ein französischer Küstenfluss in der Region Normandie